Rüdiger Heining (* 1968 in Bielefeld) ist ein deutscher Diplom-Ökonom und Agrarwissenschaftler. Er gilt als Experte für Berufsbildung und Entwicklung in Südosteuropa sowie dem Kaukasus und war 2017 bis Mai 2021 Geschäftsführer der DEULA Baden-Württemberg in Kirchheim unter Teck sowie Vizepräsident des Bundesverbandes DEULA.

Leben und Wirken 
Heining studierte ab 1993 an der Universität Hohenheim Unternehmensführung, Agrarökonomie, Agrarpolitik, Betriebsführung und Marketing und schloss 1998 als Diplom-Ökonom ab. Es folgten Ausbildungen im Masterstudiengang im Bereich der internationalen Agrarökonomie bei Franz Heidhues und Jürgen Zeddies in Hohenheim sowie im Bereich von E-Learning-Systemen, technische Anforderungen und Einführung in synchrone und asynchrone E-Learning-Software an der Universität Hagen jeweils mit Abschlusszertifikaten.

Von 1998 bis 2004 war Heining wissenschaftlicher Mitarbeiter, zunächst am Osteuropazentrum der Universität Hohenheim und ab 2001 als Bereichsleiter Osteuropa der universitätseigenen Projektgesellschaft IBH GmbH, wo er als Projektmanager, EU-PHARE, EU-TACIS, EU-Forschungsprojekte und EU-Twinning-Projekte und Berufsbildungsprojekten unter Leonardo-da-Vinci (Deutschland, Slowakei, Rumänien) verantwortlich umsetzte. Seit 2010 ist er auch als Experte für die Weltbank, (Washington) tätig und arbeitet hier an Projekten zur „Qualitätsmanagement und Kundenorientierung von Agrarverwaltungen“ mit. 

Nach mehreren Auslandseinsätzen mit Residenzpflicht im Rahmen von EU-Twinning-Projekten folgte von 2014 bis 2017 eine Tätigkeit bei der UNDP in Georgien, wo er als Diplomat und Projektmanager zum Aufbau von Berufsbildungssystemen gearbeitet hat. Im März 2017 übernahm Rüdiger Heining die Geschäftsführung der DEULA Baden-Württemberg und wurde 2018 Vizepräsident des Bundesverbandes DEULA e.V. Darüber hinaus ist er Mitglied im Aufsichtsgremium des Deutsch-Rumänischen Zentrums für landwirtschaftliche Fachaus- und Fortbildung in Voiteg (Rumänien).

Internationale Engagements 
 Auslandseinsatz im österreichisch-deutschen Twinning-Projekt „Stärkung der politischen Entscheidungsfähigkeit des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung “in Rumänien. Auftrag des Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz Deutschland in Zusammenarbeit mit Agrarmarkt Österreich 2006–2009.
 Auslandseinsatz mit Funktionsprüfung der öffentlichen Verwaltung in Rumänien (Vertrag mit der Weltbank) Projektleiter für ein Projekt zur Identifizierung und Registrierung von Tieren in Rumänien im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
 Auslandseinsatz im deutschen Twinning-Projekt „Stärkung der beruflichen Erstausbildung im Bereich Landwirtschaft in der Republik Aserbaidschan“ Name und Adresse des Arbeitgebers Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz Deutschland
 Auslandseinsatz mit Funktionsüberprüfung der Agrarverwaltung in Zypern (Vertrag mit der Weltbank) Implementierung eines strategischen Planungssystems in der rumänischen Regierung mit besonderem Schwerpunkt auf dem Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (Vertrag mit der Weltbank)
 Auslandseinsatz als Projektmanager. Wichtigste Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten und Umsetzung des Projekts „Modernisierung der Berufsbildungs- und Ausbildungssysteme im Zusammenhang mit der Landwirtschaft in Georgien“. Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in Georgien.

Publikationen (Auswahl) 
 The setting up of partnership. Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3 auf der Tagung „Genossenschaften als Unternehmer in Europa im Jahr 2000“. Tagungsband der Konferenz in Bologna vom 30. November bis 1. Dezember 1999. Eine Veranstaltung der EU-Kommission, DG XXIII.Page 5/4 - 
 Heining R. S. Bara. 1999. Agriculture – An important economic sector for Romania: Analysis and possible Development. South-East Europe Review 2 (3): 95–110. Baden-Baden.
 Heining, R., Otiman, P. and F. Heidhues: Experiences from Institution Sequencing and Timing in Romania’s Rural Financial Sector. IAAE-Conference 2000 in Berlin “Managing Tomorrow`s Agriculture: Incentives, Institutions, Infrastructure and Innovations”. Proceedings of the Mini-Symposium “Institution Sequencing and Timing in Transition Economies”.
 Heining, R. and D. Böttcher. 2000. Agricultural Producer Associations and their Role in the Development of Romanian Rural Areas within EU-Integration. In: Lucrari Stiintifice, Management Agricol. I.Vol II. Editura Agroprint, Timisoara.
 Buchenrieder, G., Heining, R. und F. Heidhues: Entwicklung ländlicher Finanzmärkte für den kleinbäuerlichen Bereich in Rumänien - Konzept der ländlichen Finanzmarktentwicklung in Transformationsökonomien. Stuttgart: Grauer Verlag, 2001.

Weblinks 
 Homepage DEULA Baden-Württemberg Kirchheim
 Der Teckbote zu Digitalisierung der Traktoren und Rüdiger Heining
 Stabwechsel bei der DEULA Baden-Württemberg
UNDP / ISET Studie: Knowledge Needs in Georgian Agriculture: The Case of Farming Households 
 Ost-Westforum und Osteuropazentrum der Universität Hohenheim
 Rüdiger Heining und die Landwirtschaft in Rumänien

Einzelnachweise 

Ökonom
Agrarwissenschaftler (20. Jahrhundert)
Agrarwissenschaftler (21. Jahrhundert)
Landtechniker
Deutscher
Geboren 1968
Mann